Экономика Чили — шестая экономика Латинской Америки по ВВП и седьмая по паритету покупательной способности. Согласно данным Всемирного банка, Чили относится к категории стран с высоким уровнем доходов. По состоянию на 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда в Чили является самым высоким в Южной Америке и вторым самым высоким в Латинской Америке, после Коста-Рики (₡317915.58 ($519.51), в Чили 326500 песо ($463.58)).

Чили наряду с Уругваем, Коста-Рикой и Панамой (за исключением некоторых островных государств карибского региона), считается одной из самых демократических, не коррумпированных, безопасных и богатых стран в Латинской Америки.

Большую часть экономики занимает сектор услуг (61,6 % ВВП), за ним следует добывающая промышленность, которая в 2012 году составила 14,2 % ВВП. Чили является главным мировым производителем меди, лития, иода; страна является также крупным экспортёром пищевых продуктов, таких как виноград, черника, сливы, сушёные яблоки, лосось, форель.

В Чили действуют две свободные экономические зоны: в северном порту Икике и на крайнем юге в Пунта-Аренас.

Статистика 
В следующей таблице показаны основные экономические показатели за 1980-2025 года. Инфляция менее 5 % обозначена зелёной стрелкой.

История

Коррупция 

По состоянию на 2021 год Чили согласно индексу восприятия коррупции имеет второй самый низкий уровень коррупции среди стран Латинской Америки после Уругвая (22-место в мире) и занимает 25-место в мире, на одну позицию выше США.

Промышленность

Добывающая промышленность 
Чили богата полезными ископаемыми, её называют «королевством меди», поскольку она занимает 1-е место в мире по добыче и экспорту этого металла. Чилийская медь занимает около 34 % мирового рынка, её добыча контролируется частными компаниями и государственной корпорацией CODELCO. Три важнейших месторождения — Чукикамата и Эль-Сальвадор на севере страны и Эль-Теньенте близ Сантьяго — содержат около 20 % мировых запасов медной руды.

Чилийская компания «Molymet» является крупнейшим в мире продуцентом рения (60 % мирового рынка), хотя её основным объектом производства является молибден — страна занимает 3-е место в мире по его добыче.

Большую роль играет и добыча других ресурсов, в частности железа, нитратов (натуральная селитра), золота и серебра. Кроме этого, страна владеет 18 % мировых запасов лития (Литиевый треугольник), чьё экономическое значение сильно возросло в последние десятилетия в связи с ростом производства литиевых аккумуляторов для цифровой техники и электромобилей. На 2010 год 42 % мирового производства этого металла сосредоточено в Чили.

На севере Чили добывается лазурит, который был объявлен национальным камнем в 1984 году. Он был заменён в 1993 году на комбарбалиту, полудрагоценный декоративный камень, который встречается в изобилии в коммуне Комбарбала.

Селитра, добываемая в Чили, имеет из-за специфичности её состава особое название «чилийской селитры». Одной из крупнейших в мире залежей селитры этого типа — месторождение Педро-де-Вальдивия — расположено в пустыне Атакама.

В качестве побочного продукта из чилийской селитры добывается иод. Страна является крупнейшим поставщиком иода на мировой рынок.

Кроме того, в стране добываются следующие полезные ископаемые:
 самородная сера;
 уголь;
 золото;
 цинк.

Крупнейшие узлы добычи расположены в областях Тарапака, Антофагаста и Атакама; меньшее значение имеет горнодобывающая промышленность в областях Кокимбо, Вальпараисо и Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс. В области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена эксплуатируются месторождения нефти для внутреннего потребления.

Сельское хозяйство 

Особое место в географии сельского хозяйства Чили занимает Продольная долина и так называемые , расположенные на малом Севере и в центральной зоне. По состоянию на 2017 год сельское хозяйство даёт 4,2 % ВВП Чили. По состоянию на 2013 год 9,2 % рабочей силы занято в сельском хозяйстве. Большинство фермерских хозяйств (73,4 %) имеет размеры не более .

Важнейшими видами растениеводства на национальном уровне являются пшеница, кукуруза, овёс, картофель, рапс и рис.

Около 60 % выращиваемых фруктов идёт на экспорт; Чили является лидером по экспорту фруктов в Южном полушарии. Она занимает  в мире по экспорту свежего винограда и черники,  по экспорту авокадо и  по экспорту ягод, слив и киви. В стране около 9000 производителей вина и почти 150 виноделен, которые в 2012 году разлили  гектолитров вина.

Благодаря климату, овощи выращиваются круглый год, из них только 2 % в теплицах. Главными овощами для потребления в свежем виде являются салат, лук, помидоры, тыква и морковь, а для переработки — кукуруза, помидоры, артишок, фасоль, спаржа и перец. По площади засева первое место занимают кукуруза и томаты.

В производстве мяса главное место занимает мясо птицы, в основном бройлеров, оно более всего потребляется в стране. Рост заготовки свинины связан с растущим экспортом, в основном в Японию и Южную Корею. Исторически молочные продукты импортировались в Чили, но с 2001 года страна сумела стать чистым экспортёром этой категории.

Лесопереработка развивается благодаря переработке древесной массы и производству картона.

Чили производит от 7 до 11 тыс. тонн мёда в год, экспортируя его в Германию и США.

По сельскохозяйственной специализации Чили выделяются следующие зоны:

 Большой север — разведение верблюдов, выращивание фруктов и зелени в долинах и оазисах;
 Малый север — выращивание фруктов и зелени в поперечных долинах, а также производство напитка писко, сухофруктов и разведение коз;
 Центральная зона — растениеводство для промышленности, выращивание овощей и фруктов, виноделие и лесозаготовки;
 Южная зона — разведение крупного рогатого скота, молочное производство, выращивание зерновых и лесозаготовки;
 Крайний юг — лесозаготовки девственных лесов, разведение крупного рогатого скота и овцеводство.

Транспорт 

Чили располагает развитой транспортной сетью. Протяжённость автомобильных дорог — около 78 тыс. км (2010), железных дорог — 7,28 тыс. км (2014).

Крупнейшие морские порты — Вальпараисо, Антофагаста, Пунта-Аренас, Талькауано, Сан-Антонио.

Метрополитен Сантьяго является одним из самых передовых и современных в Южной Америке. 2 ноября 2017 года открылась 6 линия метро Сантьяго, самая новая и современная в Южной Америке, это первая линия в метро Сантьяго и Чили полностью автоматизированная (GoA 4 уровня автоматизации), поезда работают без машинистов, на всех станциях установлены платформенные раздвижные двери.

Телекоммуникации 
 Cía. de Telecomunicaciones de Chile S.A.

Экспорт и импорт 
Главными статьями экспорта Чили являются:
 медь и другие полезные ископаемые,
 промышленные изделия,
 продукция сельского хозяйства, рыболовства и лесопереработки.

Учреждена и действует чилийско-российская торговая палата.

Россия экспортирует в Чили:
 дизельное топливо и смазочные масла;
 прокат чёрных металлов;
 минеральные удобрения;
 стальную арматуру;
 феррохром.

Российский импорт составляют:
 свежие фрукты;
 агар-агар (сырьё для кондитерской промышленности);
 рыбные консервы;
 вина.

Доходы населения 

Согласно данным Всемирного банка, Чили относится к категории стран с высоким уровнем доходов. В Чили действует прогрессивная шкала налогообложения. По состоянию на январь 2018 года зарплата менее  песо в месяц не облагаться подоходным налогом. По состоянию на 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда в Чили является самым высоким в Южной Америки и вторым самым высоким в Латинской Америке, после Коста-Рики (₡317915.58 ($519.51), в Чили 326500 песо ($463.58)). Средний размер оплаты труда в Чили по состоянию на 2018 год составляет 4761,92 песо в час ($7,28 в час).

См. также 
 CODELCO

Примечания

Литература 
 Новое дополнительное исследование доходов (NESI),  (средняя зарплата, 45 часов).
 Перспективы мирового народонаселения: пересмотр 2012 года, Департамент Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам.
 Статистическая база данных, Центральный банк Чили (валовой внутренний продукт в текущих ценах, справка 2008 года).
 Calculadora Variación IPC,  (variación de precios).
 
 
 COLLIER, Simon and Sater, William F. A History of Chile, 1808–2002, New York and London, Cambridge University Press, 2004.
 CONSTABLE, Pamela and Valenzuela, Arturo. A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet. New York, W. W. Norton & Company, 1993.
 PALEY, Julia. Marketing Democracy: Power and Social Movements in Post-Dictatorship Chile. University of California Press, 2001
 SCHAEFER, Standard. Chile's Failed Economic Laboratory: an Interview with Michael Hudson. CounterPunch, October 20, 2003
 WINN, Peter (editor).Victims of the Chilean Miracle: Workers and Neoliberalism in the Pinochet Era, 1973–2002. Durham, NC: Duke University Press, 2004.

Ссылки 
 Жильвинас Буткус. США, Пиночет и «экономическое чудо»
 Александр Тарасов. «Хватит врать о Пиночете!»
 Чили-евростандарты. Мир и политика. март №3 (18) 2008 г.

 Chile; A Top Stock market Performer
 The Economic Transformation of Chile: A Model of Progress – HACER
 Invest in Chile
 World Reviews on Chile – this is Chile
World Bank Summary Trade Statistics Chile
Tariffs applied by Chile as provided by ITC's Market Access Map, an online database of customs tariffs and market requirements
 
 Banco Central de Chile
 Instituto Nacional de Estadísticas
 Cámara de Comercio Asia Pacífico Chile
 Proyección Económica de Chile (inglés)